Příjmení Mitchell nosí více významných osobností:

 Atticus Mitchell (* 1993) – kanadský zpěvák a herec
 Benjamin Mitchell – více nositelů jména
 Beverley Mitchell (* 1981) – americká herečka
 Blue Mitchell (1930–1979) – americký trumpetista
 Claudia Mitchell (* 1980) – první žena s bionickou paží
 David Mitchell (* 1969) – anglický spisovatel
 Donovan Mitchell (* 1996) – americký basketbalista
 Dwike Mitchell (1930–2013) – americký jazzový klavírista
 Edgar Dean Mitchell (1930–2016) – americký kosmonaut
 Elizabeth Mitchell (* 1970) – americká herečka
 Elizabeth Maresal Mitchell (* 1974) viz Elizabeth Banksová
 Garrett Mitchell (* 1991) – kanadský hokejový útočník
 George J. Mitchell (* 1933) – americký diplomat, vyslanec pro Blízký východ
 Grover Mitchell (1930–2003) – americký jazzový pozounér
 Jack Mitchell – více osob
 John Cameron Mitchell (* 1963) – americký herec a režisér
 Joni Mitchell (* 1943) – kanadská písničkářka, zpěvačka a malířka
 Lauren Mitchellová (* 1991) – australská sportovní gymnastka, olympionička
 Liz Mitchell (* 1952) – jamajská zpěvačka
 Luke Mitchell (* 1985) – australský herec a model
 Maia Mitchell (* 1993) – australská herečka
 Margaret Mitchellová (1900–1949) – americká spisovatelka
 Maria Mitchellová (1818–1889) – americká astronomka
 Mike Mitchell – americký basketbalista hrající českou Národní basketbalovou ligu
 Mitch Mitchell (1947–2008) – bubeník skupiny The Jimi Hendrix Experience
 Peter D. Mitchell (1920–1992) – britský biochemik, nositel Nobelovu ceny za chemii
 Roscoe Mitchell (* 1940) – americký jazzový saxofonista a hudební skladatel
 Sasha Mitchell (* 1967) – americký herec
 Shay Mitchell (* 1987) – kanadská herečka a modelka
 Stephen Mitchell (1946–2000) – americký psychoanalytik
 Tim Mitchell (* 1960) – anglický spisovatel
 William Frederick Mitchell (1845–1914) – britský malíř lodí

Externí odkazy